August Zamoyski (ur. 18 listopada 1811 w Warszawie, zm. 23 stycznia 1889 w Bachórzcu) – hrabia, szósty syn Stanisława Kostki Zamoyskiego, właściciel dóbr Włodawa, Różanka, Jabłoń, Iwie, mąż Elfrydy z Tyzenhauzów, ojciec Wacława, Zofii, Elżbiety, Marii, Andrzeja, Augusta Adama, Anny i Tomasza Zamoyskich.
 August Adam Zamoyski (ur. 15 stycznia 1856 w Różance, zm. 3 czerwca 1917 w Winnicy) – hrabia, właściciel dóbr Różanka, mąż Róży Marii z Zamoyskich Zamoyskiej, ojciec Zofii, Marii, Konstantego Huberta i Róży.
 August Zamoyski (ur. 28 czerwca 1893 w Jabłoniu, zm. 19 maja 1970 w Saint-Clar-de-Rivière) – syn Tomasza Zamoyskiego i Ludmiły z węgierskiej linii Zamoyskich, wnuk Augusta Zamoyskiego, hrabia, polski rzeźbiarz.